Хабих, Георг (1868—1932) — немецкий археолог, искусствовед и нумизмат, издатель.
 Хабих, Маттиас (род. 1940) — немецкий актёр театра и кино.